Peter Gröning ist der Name folgender Personen:

* Peter Gröning (Politiker) (1561–1631), deutscher Politiker, Bürgermeister von Stargard und Stifter
 Peter Gröning (Radsportler) (* 1939), deutscher Radsportler
 Peter Gröning (Musiker) (* 1946?), deutscher Jazz-Schlagzeuger